Manu kan henvise til:

 Manu (hinduisme) – figur af hinduistisk mytologi
 Manú nationalpark – nationalpark i Peru

Personer 
Fornavn
 Manu Dibango (1933–2020), camerounsk musiker
 Manu Chao (født 1958), franskfødt spansk musiker
 Manu Sareen (født 1967), dansk politiker og forfatter, tidligere minister
 Manu Ginóbili (født 1977), argentisk basketballspiller

Efternavn
 Gheorghe Manu (general) (1833–1911), rumænsk general og minister
 Gheorghe Manu (fysiker) (1903–1961), rumænsk fysiker
 Elvis Manu (født 1993), hollandskfødt ghanesisk fodboldspiller
 Braydon Manu (født 1997), tysk-ghanesisk fodboldspiller

Andet
 Afa Anoaʻi Jr. (født 1984), amerikansk wrestler, benytter ringnavnet Manu

Se også 
 Manu propria